Der Mondkrater Walther ist ein alter Einschlagkrater in den südlichen Hochlandregionen des Mondes. Der westliche Rand berührt den Krater Deslandres. Nordöstlich liegt der Aliacensis und südwestlich der Krater Nonius.

Der Kraterrand ist stark erodiert von vielen kleinen Einschlägen. Auch der Kraterboden wurde von nachfolgenden Impakten umgestaltet. Im nordwestlichen Quadranten liegt ein Zentralberg, der auch von kleineren Einschlägen überlagert wurde.

Weblinks